Presidentval 2012 hålls i ett antal länder:

 Presidentvalet i Finland 2012
 Presidentvalet i Frankrike 2012
 Presidentvalet i Ryssland 2012
 Presidentvalet i Serbien 2012
 Presidentvalet i USA 2012

en:List of presidential elections in 2012